Wegstein steht für:

 Kilometerstein, eine Entfernungsmessung an Straßen
 Streckenkilometer an Bahnstrecken

Wegstein ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Wegstein (1922–1985), US-amerikanischen Informatiker
 Werner Wegstein (* 1943), deutscher Literaturwissenschaftler und Computerphilologe